Estel steht für:
 Estel (Stahlhersteller), ehemaliges Stahlunternehmen
 Estel Group, italienischer Möbelhersteller